

Persone 
 Jason Kidd, cestista
 Brian Kidd, allenatore di calcio
 Tyson Kidd, wrestler
 William Kidd, pirata
 Warren Kidd, cestista
 Alexander Kidd, tiratore di fune
 Delena Kidd, attrice
 Sue Monk Kidd, scrittrice
 Billy Kidd, sciatore alpino

Medicina 

 Sistema Kidd – sistema di gruppi sanguigni

Altro 
 Alex Kidd, personaggio SEGA
 Kidd il pirata, film
 Kidd Video, band
 Eustass Kidd, personaggio di One Piece